Пя́дики () — село в Коломыйском районе Ивано-Франковской области Украины. Административный центр Пядикинской сельской общины.

История 
В 1986 году здесь был построен сельский клуб с залом на 300 мест.

Население по переписи 2001 года составляло 3567 человек.

Известные уроженцы 
 Яков Палий (также 'Якив Палий) — военный преступник времен Второй мировой войны, причастный к смерти нескольких тысяч евреев.

Примечания

Ссылки 
 Пядики на сайте Верховной рады Украины